Calestania lancifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Calestania lancifolia ingår i släktet Calestania och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lancifolia